Sutelansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sutelansaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Sutelansaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar